Теорема Биркгофа может относиться к одной из следующих теорем.

 Теоремы, названных в честь Джорджа Биркгофа:
  в теории относительности.
  о решениях уравнений Максвела.
 Теорема Биркгофа — Хинчина в эргодической теории.
 Теорема Биркгофа о дважды стохастической матрице.
 Теорема Пуанкаре — Биркгофа — последняя теорема Пуанкаре, доказанная Биркгофом.

 Теоремы, названных в честь Гаррета Биркгофа:
 Теорема Пуанкаре — Биркгофа — Витта — теорема, описывающая универсальную обёртывающую алгебру для заданной алгебры Ли.
  — теорема в теории универсальных алгебр.
  — теорема в теории решёток.